Jan Nowosielski (1660–1717) – łowczy mielnicki, stolnik podlaski, starosta łukowski, poseł na sejm konwokacyjny
 Jan Nowosielski – kasztelan ciechanowski (1759), starosta łukowski (1742), konfederat barski